Ус:
 Усы — волосы, растущие у человека на верхней губе.
 Усы, или вибриссы — жёсткие осязательные волосы вокруг носа некоторых млекопитающих.
 Китовый ус — роговые пластины, свисающие с нёба беззубых китов.
 Ус — одно из названий нитевидного кристалла.

Топоним 
 Ус () — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи (Франция).
 Ус (приток Енисея) — река в Красноярском крае.
 Ус (приток Мезени) — река в Республике Коми.

Фамилия 
 Ус, Александр (род. 1980) — норвежский биатлонист.
 Ус, Василий Родионович (ум. 1671) — один из руководителей Крестьянской войны под предводительством Степана Разина.
 Ус, Виктор Георгиевич (1920—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ус, Иван Маркиянович (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ус, Станислав Иванович (род. 1936) — советский и украинский инженер-ракетостроитель.

Аббревиатура 
 УС (радиоприёмник) (универсальный супергетеродин) — ряд советских связных радиоприёмников.

См. также 
 Усс (значения)
 Уса (значения)
 Усы (значения)
 Усик (значения)
 Усики (значения)